El topónimo Sandhurst puede hacer referencia a varios lugares de Inglaterra:

 Sandhurst, una parroquia civil y una villa en el condado de Berkshire.
 Sandhurst, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Gloucestershire.
 Sandhurst, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent.

También puede referirse a:

 La Real Academia de Sandhurst, la academia de oficiales del ejército británico, en Sandhurst, Berkshire.